|-
| 85401 Yamatenclub||||9 жовтня 1996||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (85402) 1996 TO15||||4 жовтня 1996||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (85403) 1996 TY27||||7 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85404) 1996 TD33||||10 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85405) 1996 TO39||||8 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (85406) 1996 TL45||||7 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85407) 1996 TY45||||7 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85408) 1996 TB55||||3 жовтня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85409) 1996 UO2||||17 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85410) 1996 UJ4||||29 жовтня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 85411 Paulflora||||3 листопада 1996||Лінц||Е. Мейєр, Ервін Обермайр
|-
| (85412) 1996 VS10||||4 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85413) 1996 VK11||||4 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85414) 1996 VN17||||6 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85415) 1996 VE38||||3 листопада 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда, Хіроші Канеда
|-
| (85416) 1996 XN2||||4 грудня 1996||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (85417) 1996 XQ3||||1 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85418) 1996 XQ14||||9 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85419) 1996 XX16||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85420) 1996 XB17||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85421) 1996 XL30||||15 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85422) 1996 XV30||||13 грудня 1996||Обсерваторія Садзі||Обсерваторія Садзі
|-
| (85423) 1996 XX36||||14 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85424) 1997 AA3||||4 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85425) 1997 AM3||||3 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85426) 1997 AK12||||10 січня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (85427) 1997 AE13||||11 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (85428) 1997 AN16||||14 січня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (85429) 1997 AJ18||||15 січня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (85430) 1997 BW5||||31 січня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (85431) 1997 BE6||||31 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85432) 1997 CK19||||4 лютого 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85433) 1997 CJ22||||13 лютого 1997||Сормано||Марко Каваня, А. Теста
|-
| (85434) 1997 CR24||||9 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85435) 1997 EU3||||2 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85436) 1997 EU16||||5 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85437) 1997 EX31||||11 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85438) 1997 EH37||||5 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85439) 1997 EP40||||13 березня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі, Ґабріеле Каттані
|-
| (85440) 1997 EB47||||12 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (85441) 1997 FX2||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85442) 1997 GW1||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85443) 1997 GZ4||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85444) 1997 GL6||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85445) 1997 GV7||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85446) 1997 GK9||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85447) 1997 GQ11||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85448) 1997 GR11||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85449) 1997 GA17||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85450) 1997 GB18||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85451) 1997 GC18||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85452) 1997 GA23||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85453) 1997 GF31||||12 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85454) 1997 GH35||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85455) 1997 HJ||1997 HJ||28 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85456) 1997 HW||1997 HW||28 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85457) 1997 HQ3||||29 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85458) 1997 HD8||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85459) 1997 HZ10||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85460) 1997 HG12||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85461) 1997 HP12||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85462) 1997 HL13||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85463) 1997 JR1||||1 травня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (85464) 1997 JH3||||3 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85465) 1997 JE14||||11 травня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85466) 1997 JK15||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (85467) 1997 KK3||||31 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85468) 1997 LP1||||1 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85469) 1997 LJ2||||5 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85470) 1997 LN2||||5 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 85471 Міріам (Maryam)||||4 червня 1997||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| 85472 Сіцзецзун (Xizezong)||||9 червня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85473) 1997 LV5||||12 червня 1997||Обсерваторія Клаудкрофт||Воррен Оффутт
|-
| (85474) 1997 LN15||||8 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (85475) 1997 LH17||||8 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (85476) 1997 MY||1997 MY||26 червня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85477) 1997 MQ2||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85478) 1997 MK5||||29 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85479) 1997 NF3||||9 липня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (85480) 1997 NB8||||9 липня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85481) 1997 OG1||||27 липня 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (85482) 1997 PL2||||7 серпня 1997||Обсерваторія Ренд||Джордж Віском
|-
| (85483) 1997 QG2||||30 серпня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (85484) 1997 QV2||||30 серпня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец, Д. Тума
|-
| (85485) 1997 RJ2||||4 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (85486) 1997 RG13||||6 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (85487) 1997 SC1||||19 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85488) 1997 SH2||||23 вересня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (85489) 1997 SV2||||19 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85490) 1997 SE5||||28 вересня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (85491) 1997 SL11||||27 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85492) 1997 SE19||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85493) 1997 SF19||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85494) 1997 TS||1997 TS||4 жовтня 1997||Обсерваторія Модри||Адріан Галад, А. Правда
|-
| (85495) 1997 TT5||||2 жовтня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (85496) 1997 TO6||||2 жовтня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (85497) 1997 TP11||||7 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85498) 1997 TQ12||||2 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85499) 1997 TH13||||3 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85500) 1997 TP13||||3 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

85400